Aart Leemhuis (1936), een beeldend kunstenaar
 Jaap Leemhuis (1941—2014), was een Nederlands hockeyer
 Joan Leemhuis-Stout (1946), een Nederlands VVD-politicus
 Niels Leemhuis (1997), een Nederlands voetballer
 Piet Leemhuis (1916—2005), was een Nederlands voetballer
 Tjitse Leemhuis (1984), een Nederlands radioproducer en dj
 Wiert Hendrik (Hein) Leemhuis (1899-1963), kunstenaar en zakenman

Zie ook
 Commando Leemhuis